

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 61, w tym 32 podstawowe

Białoruś 
 Ostrówek – dawna kolonia w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Ostrówek 1 – wieś w rejonie grodzieńskim
 Ostrówek 2 – wieś włączona w 2008 w granice Grodna

Ukraina 
 Ostrówek – wieś w rejonie koszyrskim
 Ostrówek – wieś w rejonie włodzimierskim

Inne 
 Ostrówek – dawne miasto, obecnie w granicach Poznania
 Ostrówek – wyspa w cieśninie Świna
 Ostrówek – wzgórze w mieście Olsztyn na Wyżynie Częstochowskiej
 Ostrówek – nieczynny przystanek kolejowy, wcześniej stacja i ładownia w Ostrówku
 koparko-ładowarka K-162 Ostrówek

Zobacz też 
 Ostrowo
 Ostrówek Duży
 Ostrówek Mały
 Ostrówek Podyski
 Ostrówek-Kolonia